U23 herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2017 blev afholdt mandag den 18. september. Ruten var 37,2 km lang.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Kasper Asgreen
 Mikkel Bjerg
 Mathias Norsgaard Jørgensen

Resultater

Eksterne henvisninger 
 
 Officiel side med kort og rutebeskrivelse 
 Officiel resultatside 

Enkeltstart (U23 herrer)